Села:
 Ярке — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Ярке — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Ярке — Автономна Республіка Крим, Сакський район

Див. також 
Ярка